Eric the Red – drugi album farerskiego zespołu Týr. Po praz pierwszy wydany został przez rodzimą dla zespołu wytwórnię Tutl 27 czerwca 2003 roku, a potem z nowymi utworami przez austriacki Napalm Records, 24 marca 2006.

Przed albumem zespół wydał singel Ólavur Riddararós.

Lista utworów 

 Napalm Records, 24 marca 2006, Dodatkowo

Oba utwory pochodzą z dema grupy Týr.

Twórcy 
 Heri Joensen – śpiew, gitara
 Terji Skibenæs – gitara
 Gunnar H. Thomsen – gitara basowa
 Kári Streymoy – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Týr
Albumy muzyczne wydane w roku 2003